El príncipe Carlos Antonio de Hohenzollern (en alemán: Karl Anton Prinz von Hohenzollern; Castillo de Sigmaringa, 1 de septiembre de 1868 - Namedy, 21 de febrero de 1919), fue el tercer hijo del príncipe Leopoldo de Hohenzollern y su esposa, la infanta Antonia de Portugal, y un miembro de la familia principesca de Hohenzollern-Sigmaringen. Sus hermanos mayores eran el príncipe Guillermo de Hohenzollern y Fernando I, rey de Rumania.

Educación 
Puesto bajo la autoridad de un preceptor militar, el mayor Franz von Schilgen, sigue un plan de estudios de humanidades clásicas antes de enrolarse en una escuela militar en Düsseldorf.

Matrimonio e hijos 

El 28 de mayo de 1894, contrajo matrimonio en Bruselas con su prima hermana, la princesa Josefina Carolina de Bélgica, quien le da cuatro hijos:
 Princesa Estefanía de Hohenzollern (1895-1975)
 Princesa María Antonieta de Hohenzollern (1896-1965)
 Príncipe Alberto de Hohenzollern (1898-1977)
 Princesa Enriqueta Leopoldina Guillermina de Hohenzollern (29 de septiembre de 1907 - 3 de octubre de 1907)

Carrera militar 

En 1904 es enviado por Guillermo II, emperador alemán, en calidad de observador sobre el teatro de operaciones militares de la guerra ruso-japonesa.

Participa en la Primera Guerra Mundial. Muere el 21 de febrero de 1919 en el castillo de Namedy.

Títulos 
 1 de septiembre de 1868 - 3 de septiembre de 1869: Su Alteza Real el Príncipe Carlos Antonio de Hohenzollern-Sigmaringen
 3 de septiembre de 1869 - 21 de febrero de 1919: Su Alteza Real el Príncipe Carlos Antonio de Hohenzollern

Obras 

 Meine Erlebnisse während des russisch-japanischen Krieges 1904-1905, Berlín, 1912.

Ancestros

Notas

Referencias 

Príncipes de Hohenzollern-Sigmaringen
Caballeros grandes cruces de honor de la Real Orden Victoriana
Caballeros grandes cruces de la Orden del Águila Roja
Generales de Prusia
Grandes cruces de la Orden imperial de Leopoldo
Personas de la Provincia de Hohenzollern